El término Peak puede referirse a:

Peak para referirse a un pueblo estadounidense en Carolina del Sur.
Peak bebida energizante.
Peak marca china de ropa e implementos deportivos.